Francesco Zambeccari – pioniere dell'aviazione italiano
 Giuseppe Zambeccari – anatomista italiano
 Livio Zambeccari – patriota italiano